Jim O'Brien (n. 1947) – regista televisivo inglese 
 Jim O'Brien (n. 1947) – giocatore di football americano statunitense
Jim O'Brien (James J. O'Brien, 1949) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jim O'Brien (James M. O'Brien, n. 1951) – cestista statunitense
Jim O'Brien (James Francis Xavier O'Brien, n. 1952) – allenatore di pallacanestro statunitense

James John O'Brien (n. 1987) – calciatore scozzese naturalizzato irlandese